Die 57. Tischtennisweltmeisterschaft für Mannschaften fand vom 25. März bis zum 1. April 2012 in der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund in Deutschland statt.

Vergabe 
Dortmund erhielt im April 2009 von den Teilnehmern des Annual General Meeting der International Table Tennis Federation (ITTF) den Zuschlag. Die Stadt war einziger Bewerber, nachdem am Tag vor der Vergabe der serbische Tischtennisverband seine Bewerbung für Belgrad wegen fehlender Zusagen von Sponsoren zurückgezogen hatte. Dortmund war damit nach 1959 und 1989 zum dritten Mal Ausrichter der Tischtennisweltmeisterschaft.

Austragungsort 
Die Titelkämpfe wurden in den Westfalenhallen ausgetragen. Sieger der Finalspiele und damit Weltmeister wurden sowohl bei den Damen (3:0 gegen Singapur) als auch bei den Herren (3:0 gegen Gastgeber Deutschland) die Mannschaften der Volksrepublik China.

Austragungsmodus 
Es wurde nach dem gleichen Modus gespielt wie bei den vorherigen Mannschaftsweltmeisterschaften (ausführliche Beschreibung bei der WM 2008). Die oberste Division heißt nun Championship Division.

Ergebnisse Herren

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Spiele um Platz 5–12

Ergebnisse Damen

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Spiele um Platz 5–12

Medaillenspiegel

Philatelie 

Von der Deutschen Post AG gab es ab dem 12. April 2012 ein Postwertzeichen zu 1,45 € mit Zuschlag in Höhe von 0,45 € (Für den Sport) anlässlich der Tischtennisweltmeisterschaft. 

Je ein Ersttagssonderstempel wurde in 10117 Berlin und 53113 Bonn für das Postwertzeichen, sowie vom Briefzentrum 44 der Deutschen Post AG in Dortmund im März 2012 ein Maschinenstempel mit Werbung für das Turnier verwendet. Am 31. März wurde ein Sonderstempel zur WM im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln eingesetzt.

Weblinks 
 Internetseite zur Weltmeisterschaft
  (abgerufen am 24. Juli 2020)

Literatur 
 Ausführlicher Bericht: Zeitschrift tischtennis, 2012/4, S. 8–45

Einzelnachweise 

2012
Tischtennisveranstaltung 2012
Weltmeisterschaft 2012
Sportveranstaltung in Dortmund
Westfalenhalle